Wu Yibing era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare al torneo.

In finale Jordan Thompson ha sconfitto Alex Michelsen con il punteggio di 6–4, 6–2.

Teste di serie 

  Jordan Thompson (campione)
  Rinky Hijikata (primo turno)
  Aleksandar Vukic (secondo turno)
  Enzo Couacaud (primo turno)

  Alexis Galarneau (primo turno) 
  Tennys Sandgren (primo turno, ritirato) 
  Dominik Koepfer (primo turno) 
  Hong Seong-chan (semifinale)

Qualificati 

  Patrick Kypson (secondo turno)
  Sebastian Fanselow (primo turno)
  Keegan Smith (primo turno)

  Coleman Wong (primo turno) 
  Toby Kodat (quarti di finale) 
  Gabriele Brancatelli (primo turno)

Wildcard 

  Ryan Harrison (secondo turno)
  Alex Michelsen (finale)

  Nathan Ponwith (secondo turno)

Alternate 

  Daniel Cukierman (primo turno)

  Illja Marčenko (primo turno)

Ranking Protetto 

  Christian Harrison (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Georgia's Rome Challenger 2023